

Francia 
 Cattedrale di San Carlo Borromeo  a Saint-Étienne

Cattedrali dedicate a Sain-Étienne 
 Ex Cattedrale di Saint-Étienne ad Auxerre
 Cattedrale di Saint-Étienne a Bourges
 Cattedrale di Saint-Étienne a Châlons-en-Champagne
 Cattedrale di Saint-Étienne a Limoges
 Cattedrale di Saint-Étienne a Metz
 Cattedrale di Saint-Étienne a Sens
 Cattedrale di Saint-Étienne a Tolosa
 Cattedrale di Saint-Étienne a Toul

Pagine correlate 
 Cattedrale di Santo Stefano